Tategrupp, uppkallad efter John Tate, kan inom matematiken avse:

 Barsotti–Tategrupp
 Mumford–Tategrupp
 Tate-kohomologigrupp
 Tate–Sjafarevitjgrupp – en abelsk varietet inom inom aritmetisk geometri